Por Comstock pode estar à procura de:
 Comstock (Minnesota)
 Comstock (Nebraska)

Ver também 
 Comstock Northwest
 Comstock Park

Desambiguações de topônimos